Comitatul Hamilton, conform originalului din engleză, Hamilton County, este numele a zece comitate din Statele Unite ale Americii, opt dintre acestea fiind numite după Alexander Hamilton, unul din Founding Fathers și întâiul Secretar al Trezoreriei Statelor Unite.

 Comitatul Hamilton, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Hamilton, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Hamilton, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Hamilton, statul  -- (Categorie și format) - (numit după William W. Hamilton, președinte al Senatului statului 
 Comitatul Hamilton, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Hamilton, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Hamilton, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Hamilton, statul  -- (Categorie și format), cel mai populat comitat de pe acesată listă
 Comitatul Hamilton, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Hamilton, statul  -- (Categorie și format) - (numit după James Hamilton Jr., guvernator al statului  între 1830 și 1832

Vezi și 
 Hamilton (dezambiguizare)